Гаммерштедт — фамилия.

Известные носители:
 Гаммерштедт, Александр Карлович (1860—1917) — русский архитектор.
 Гаммерштедт, Юрий Александрович (1919 —2015) — советский велосипедист,